Б група може да се отнася до:

 „Б“ футболна група – Професионална футболна група.
 „Б“ хокейна група – Аматьорска хокейна група.